LOL (также lol или лол; от  — громко, вслух смеясь; или  — громко, вслух смеяться; или  — много смеха) — англоязычный акроним, интернет-мем. Термин используется в сетевом общении главным образом для выражения смеха в письменной форме.

Слово LOL появилось в англоязычном интернете ещё в 1980-х годах, а в Рунет слово LOL пришло в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Акроним получил распространение главным образом со второй половины 2000-х годов. Кириллический вариант получил распространение в 2002 году. В 2003 году группой студентов было проведено исследование, согласно которому использование интернет-сленга в сетевом общении, в особенности в мгновенном обмене сообщениями, оказалось ниже ожидаемого. В рамках исследования было анализировано 2185 сообщений, содержащих в общей сложности 11 718 слов. Акронимы были использованы лишь 90 раз, из которых 76 были LOL (0,6 % от общего числа слов). Согласно другому исследованию, проведённому в 2008 году, процент использования интернет-сленга, в том числе акронима LOL, составлял уже 2,4 %. В марте 2011 года LOL наряду с OMG и символом <3 был занесён в Оксфордский словарь.

Варианты 
Из-за сленгового характера акронима LOL встречаются разнообразные варианты написания, производные от него; правда, их смысл претерпел изменения:
 lulz (): согласно определению, данному газетой «Нью-Йорк таймс», «lulz означает радость от нарушения чьего-либо душевного равновесия». Лулзы — основа интернет-троллинга, они означают развлечение за счет страданий других людей. Тролли ищут и находят лулзы везде, в самих сообществах троллей лулзы могут выступать в качестве как награды, так и наказания;
 LUL — популярный смайлик на платформе Twitch.tv, срисованный с фотографии смеющегося Джона Петера «TotalBiscuit» Бейна;
 lqtm (от ) — «тихо смеюсь сам с собой».

Примечания

Литература 
 

Сетевой жаргон
Интернет-мемы 1990-х годов